El término lavatorio puede hacer referencia a:

 Lavatorio, o mandato, ceremonia litúrgica de lavado del cuerpo.
Lavatorio, lavabo o lavamanos, recipiente para la higiene de las manos.
 El Lavatorio, cuadro del pintor italiano Tintoretto.